Plainfield är namnet på flera orter i USA:

 Plainfield, Connecticut
 Plainfield, Illinois
 Plainfield, Indiana
 Plainfield, Iowa
 Plainfield, Kalifornien
 Plainfield, Massachusetts
 Plainfield, New Hampshire
 Plainfield, New Jersey
 Plainfield, New York
 Plainfield, Ohio
 Plainfield, Pennsylvania
 Plainfield, Vermont
 Plainfield, Wisconsin